Литвинов Володимир Дмитрович ( 1936) — український перекладач, історик культури.
 Литвинов Володимир Олексійович ( 1934) — український скульптор.
 Литвинов Володимир Устинович ( 1951) — радянський та російський актор театру та кіно.
 Литвинов Володимир Федорович (1904 — ?) — український радянський діяч, інженер-технолог.

Див. також 
 Литвинов

Сторінки зі списками однофамільців-тезок